Гутко́вский — фамилия. Известные носители:

 Гутковский, Владислав (род. 1995) — латвийский футболист, нападающий.
 Гутковский, Илья Леонидович (род. 1982) — российский поэт.
 Гутковский, Карл Казимирович (1815—1867) — исследователь Казахстана.
 Гутковский, Ян Марцелий (1776 −1863) — католический прелат.